Eduardo López peut faire référence à :
 Eduardo López (escrimeur) (1926-), escrimeur guatémaltèque
 Eduardo López (monteur), monteur argentin
 Eduardo Lopez Banzo (1961-), claveciniste espagnol et chef d'orchestre
 Eduardo López de Romaña (1847-1912), président du Pérou
 Eduardo López Ochoa (1877-1936), général espagnol
 Eduardo Alejandro López (1989-), footballeur argentin
 Eduardo López Rivas (1850-1913), journaliste vénézuélien
 Eduardo Felix López  (1989-), acteur américain

Source de la traduction 

Homonymie de personnes